Марек Заграпан (; род. 6 декабря 1986, Прешов) — словацкий хоккеист, центральный нападающий «ХК 21 Прешов».

Карьера 
Марек Заграпан начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в клубе чешской экстралиги «Злин», выступая до этого за его фарм-клуб. В 2005 году на драфте НХЛ он был выбран в первом раунде под общим 13 номером клубом «Баффало Сейбрз». С 2004 по 2009 год Марек успешно выступал в низших североамериканских лигах (QMJHL и АХЛ). Однако, так и не получив вызова в НХЛ, в 2009 году Заграпан подписал контракт с череповецкой «Северсталью», в составе которой в сезоне 2009/10 он провёл 51 матч, набрав 16 (10+6) очков.

Сезон 2010/11 Марек начал в ханты-мансийской «Югре», где провёл лишь 18 игр, после чего 21 декабря 2010 года был отзаявлен из состава. 26 декабря Заграпан подписал однолетний контракт с чешским клубом «Оцеларжи», в составе которого 12 апреля 2011 года впервые в истории команды стал чемпионом Чехии. 20 июня 2011 года Марек заключил однолетнее соглашение с клубом финской СМ-Лиги ХПК.

Международная 
За сборную Словакии Марек Заграпан выступал на чемпионатах мира среди юниоров 2003 и 2004 годов, на первом из которых он стал обладателем серебряных медалей, молодёжных чемпионатах мира 2005 и 2006 годов, а также чемпионате мира 2010 года.

Достижения 
 Чемпион Чехии (2): 2004, 2011.
 Серебряный призёр юниорского чемпионата Мира 2003.
 Лучший по системе «+/-» на юниорском чемпионате Мира 2003 года (+10).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 21 июня 2011 года

Международная

Ссылки

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Злин»
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Дорнбирн»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»